Лысово — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Лысово — упразднённая деревня в Грязовецком районе.

Псковская область 
 Лысово — деревня в Дновском районе.

Рязанская область 
 Лысово — деревня в Клепиковском районе.

Республика Удмуртия 
 Лысово — деревня в Сарапульском районе.
 Лысово — деревня в Якшур-Бодьинском районе.